Натуральне число 1045
 1045 рік до нашої ери
 1045 рік нашої ери